Abraham Lincoln – 16. prezydent USA
 Lincoln – amerykańska marka samochodów osobowych
 Lincoln – brazylijski piłkarz
 Lincoln – film w reżyserii Stevena Spielberga
 Lincoln – seria komiksowa
 Lincoln – stacja kolejowa w Lincoln, w Anglii

Toponimy 
 Lincoln – miasto w Anglii
 Lincoln – miasto w Argentynie
 Lincoln – miasto w Kanadzie w Ontario
 Lincoln – miasto w Nowej Zelandii
 Port Lincoln – miasto w Australii, w stanie Australia Południowa

Miejscowości w USA 
 Lincoln – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Talladega
 Lincoln – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Lincoln – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Placer
 Lincoln – jednostka osadnicza w stanie Idaho, w hrabstwie Bonneville
 Lincoln – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 Lincoln – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Lincoln – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Lincoln – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Lincoln – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Lincoln – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Alcona
 Lincoln – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Benton
 Lincoln – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Lewis and Clark
 Lincoln – stolica stanu Nebraska, położona w hrabstwie Lancaster
 Lincoln – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Lincoln – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Lincoln – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Lincoln – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Lincoln – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Lincoln – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
 Lincoln – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Lincoln – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Lincoln – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Lincoln – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Lincoln – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Lincoln – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
 Lincoln – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee
 Lincoln – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Lincoln – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Lincoln – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
 Lincoln – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas
 Lincoln – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
 Lincoln – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Addison

Gminy w USA 
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Newton
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adams
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Appanoose
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Emmet
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lucas
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie O’Brien
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Page
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Story
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Anderson
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Edwards
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Grant
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sherman
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Stafford
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Arenac
 Lincoln (ang. Lincoln Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Midland
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Atchison
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Caldwell
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clark
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dallas
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Putnam
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stone
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Emmons
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Lincoln (ang. Lincoln Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Bayfield
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kewaunee
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vilas
 Lincoln (ang. Lincoln Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood

Hrabstwa w USA 
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Maine
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Montana
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Nevada
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Oregon
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Waszyngton
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Wirginia Zachodnia
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Wisconsin
 hrabstwo Lincoln (ang. Lincoln County) – w stanie Wyoming

Parafie w USA 
 parafia Lincoln (ang. Lincoln Parish)